, conocido simplemente como , es un personaje ficticio perteneciente a la serie de manga Death Note, que ha sido también adaptada al anime y a tres películas en imagen real. Es así mismo  el protagonista de dos novelas basadas en la obra: L: Change the World y Death Note: Another Note - El caso del asesino en serie BB de Los Ángeles.  L es un detective privado algo caprichoso que ha resuelto casos extremadamente difíciles y al cual se le encomienda el "caso Kira" (hilo central de la historia), un caso de misteriosos asesinatos en serie. L se convierte así en el principal némesis de Light Yagami, el asesino conocido como "Kira". 

Aunque en un principio se desconoce su rostro y nombre, a lo largo de la serie acaba presentándose ante otros personajes, desvelando así su curiosa personalidad, convirtiéndose de este modo en uno de los personajes más importantes de la serie y uno de los más aclamados por el público.

Concepto y creación 
El guionista de la serie, Tsugumi Ōba, decidió crear a L como un adulto joven puesto que creía que la historia no sostendría mucho interés si L fuera significativamente mayor que su oponente, Light. Respecto al nombre, quería usar una sola letra que tuviera mucho significado. Entre las opciones estaban la "I" y la "J", pero al final optó por la "L".

Ōba dijo que le dejó el diseño del personaje a Takeshi Obata, el artista de la serie. Obata le preguntó a Ōba si L podría ser "poco atractivo". Ōba incluyó detalles sobre la personalidad de L y su manía hacia los dulces. 

Tanto Ōba como Obata eligieron a L como su personaje favorito de la serie y lo señalaron como el personaje "más fuerte" de la serie además de Light, y el segundo debido a su "apariencia y personalidad". Obata dijo que nunca podría haber creado un personaje como L y que disfrutó dibujarlo. Obata agregó que debido a esto, L no era "real" para él y que le gustaba ese aspecto del personaje.

Descripción 
Es el mejor detective privado que el mundo ha conocido. Jamás aparece en público, pero ha resuelto desde el anonimato los mayores casos criminales a nivel internacional. Dirige todas las operaciones y tratos personales oculto en diversos lugares y siempre por medios electrónicos, ya que posee siempre la más alta tecnología a su alcance y parece tener recursos ilimitados. Interactúa con las autoridades mediante su fiel tutor, Watari. Su primera aparición en cara completa, es en el capítulo 6.

Es un sujeto introvertido, pensativo y con aspecto descuidado. Es inteligente, deductivo incluso en su entorno social, ya que puede calcular exactamente cómo socializar con el resto de personas y aunque se muestra interesado en relaciones afectivas, la posibilidad de que llegue a involucrar sus sentimientos resulta muy lejana. Es capaz de mentir sin reparo y engañar como un psicópata. Lleva casi siempre las mismas prendas.

Es delgado aunque fuerte a pesar de su aspecto, con el cabello negro y alborotado. Cabe destacar que casi nunca duerme, por lo que tiene unas ojeras impresionantes y una clara afición a la cafeína y a las golosinas y cuando duerme, lo hace en la misma posición en la que se sienta.

Una de las mayores señales de identidad del personaje son sus numerosas excentricidades: entre ellas está la costumbre de sentarse siempre acuclillado sobre cualquier asiento, teniendo como argumento que, si no lo hace, sus capacidades deductivas disminuyen un 40%. De hecho, demuestra una gran habilidad para estas posturas, ya que muchas veces lo hace sobre asientos muy precarios, como sillas plegables y también en la preparatoria. Siempre posee un semblante de rareza y la mirada perdida. Anda encorvado y casi siempre descalzo o si no va descalzo va con unas zapatillas muy desgastadas. Al realizar sus brillantes deducciones suele llevarse el pulgar a la boca o comiendo algún dulce. Cuando agarra un objeto, como un teléfono o una hoja, lo hace con las puntas de los dedos y dejando colgar la mano. Es competitivo en varios ámbitos.

Otra característica de L es su dieta, basada únicamente en alimentos dulces y ricos en azúcar, como postres, helados, pasteles con frutas, etc. Bebe únicamente té o café con mucho azúcar. Argumenta que este tipo de alimentos hacen funcionar su potentísimo cerebro, explicando que las operaciones mentales complejas consumen mucha energía. Esto podría explicar el por qué casi no duerme y no engorda.

Es un estricto creyente de la justicia, considerando cualquier vida como sagrada, incluso la de los delincuentes; sin embargo, L no duda en utilizar una vida que considere como gastada como el ser un delincuente sentenciado a morir. Por ende, considera a Kira como un asesino en serie de la peor calaña, pues aunque su fin no es despreciable (un mundo sin crimen) sus acciones para lograrlo son del todo condenables. Al enfrentarse a Kira por primera vez L dice que él mismo "es la justicia" (lo hace para provocar a Kira). Sin embargo, más tarde, L dirá literalmente: "Resuelvo casos difíciles porque es mi pasatiempo. Bajo los principios de las leyes modernas, yo también soy un villano que ha cometido muchos crímenes. Como tal, solo me involucro en casos de mi interés personal. Esto no es justicia. Sin embargo, no me detendré hasta resolverlos... Ya que soy una persona terca que detesta perder". Así, su objetivo principal pasa a ser arrestar a Kira.

Historia

Antes del manga 
En el manga, se menciona que L vivió cinco años en Londres, donde fue campeón junior de tenis. Dos años antes del caso Kira, L se enfrentó a un sanguinario asesino en serie en Los Ángeles: B.B. (Beyond Birthday). Aunque este caso fue casi imposible de resolver, finalmente B.B. es capturado con la ayuda de Naomi Misora, con quien L se aliaría para atrapar al homicida. Estos sucesos se relatan en la novela «Death Note: Another Note - El caso del asesino en serie BB de Los Ángeles», de Nishio Ishin.

Además, a los ocho años, antes de ir a la Wammy's House, el orfanato para genios que fundó su mayordomo Watari, la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de estallar y él la detuvo. La causa fue debido a una pelea entre Rusia y Estados Unidos debido a una conspiración terrorista supuestamente planeada por Rusia. Al final, L detiene al autor intelectual.

En el manga 

Cuando comienzan los crímenes de Kira, la ICPO llama a L para pedirle ayuda. La primera acción del detective será pedir la ayuda completa de la policía y después tenderle una trampa a Kira, para que mate a un criminal que ha puesto en su lugar como señuelo. Con ello, consigue establecer que Kira se encuentra en Japón, así como que el asesino no puede matar a ciertas personas. Paralelamente, esta acción también será una declaración de guerra entre Kira y L.

Sospechando que Kira podría tener vínculo con la policía japonesa, L decide llamar al FBI para investigar a los miembros de la misma. Los agentes enviados, entre los cuales se encuentra un tal Raye Penber, pronto serán todos asesinados. La posterior desaparición de Naomi Misora, novia de Raye Penber, conducirá a L a investigar a las personas que fueron vigiladas por el agente. Este hecho resultará determinante para activar las sospechas sobre Light Yagami, hijo del jefe del cuartel de investigaciones japonés sobre el caso Kira, Soichiro Yagami.

A partir de entonces, L nunca dejará de sospechar de Light, llevando su obsesión a matricularse en la misma universidad que él. Ahí será donde se conocerán los dos jóvenes. Sin embargo, bajo su fachada de aparente amistad, los dos rivales estarán en un perpetuo duelo mental, que no cesará hasta la muerte de L. Light, informado de la identidad de L por él mismo, pondrá todo su empeño en averiguar su nombre real condición necesaria para matarle. Al mismo tiempo, L se esmerará en conseguir una prueba incriminatoria sobre Light. Eso dará pie a continuas discusiones, artimañas y trucos, donde cada parte persigue incansablemente lo que se ha propuesto. Las tretas de L le harán incluso mentir sobre sus sentimientos, afirmando que Light es su único y primer amigo. En efecto, está no será más que otra trampa, ya que como menciona el autor Tsugumi Ōba en una entrevista de "Death Note: How to read": "Miente como un bellaco cuando dice que Light es su primer amigo. L nunca le considera un amigo. Es más, probablemente le tenía bastante asco".

Al mismo tiempo, el caso Kira toma nuevas proporciones al producirse nuevos asesinatos cuyo modus operandi es sensiblemente diferente del habitual. Las deducciones de L le llevan a sospechar de la aparición de un Segundo Kira. Es entonces cuando decidirá llamar a Light para que le ayude en la investigación, aunque su verdadero motivo es, como siempre, tenderle una trampa.

La nueva situación trae nuevas pruebas y sospechas. La novia de Light, Misa Amane, es arrestada en calidad de sospechosa de ser el Segundo Kira, y Light decide entregarse, alegando que teme ser el propio Kira, pero que no tiene conciencia de ello. La encarcelación de Light no detendrá las muertes, ya que el mismo se ha asegurado de dejar el Cuaderno de Muerte, su arma asesina, en manos de un tercero, Kyousuke Higuchi.

El encierro tomará su fin cuando el cuartel de investigaciones presione a L para liberar a Light. Light y L se unirán para perseguir a Kira. En este momento, los dos jóvenes estrecharán los lazos que los unen, ya que piensan de forma similar al poseer genios parecidos. Light, habiendo olvidado todo lo relacionado con el Cuaderno de Muerte, hará todo lo posible para ganarse la confianza de L. Por su parte, el detective no abandonará jamás sus sospechas y tampoco se molestará en ocultarlo, lo cual llevará a los dos personajes a unas cuantas peleas bastante espectaculares.

Muerte de Lawliet conocido como L 
El cuartel consiguió estrechar el cerco sobre Higuchi, y logró arrestarlo, a la par que se hizo con el Cuaderno de Muerte y descubrieron el shinigami vinculado a este, Rem. En el proceso, Light recuperó sus recuerdos, y manipuló a Rem para que matara a L, cayendo víctima de un repentino paro al corazón poco después de la muerte de su ayudante Watari. Se aprecia momentos antes de su muerte que la shinigami Rem trata de entender las verdaderas intenciones reservadas para Misa si la capturaba por ser el Segundo Kira, las cuales expresó que sería dejarlos ante la ley donde serían ejecutados o sentenciados a cadena perpetua, motivándola así aún más para asesinarlo para el bienestar de ella y su felicidad. Light consiguió así su objetivo de matar a L. Irónicamente, L también consiguió su objetivo: la prueba de que Light es Kira, al descubrir, instantes antes de su muerte, una sonrisa delatadora en el rostro de su asesino. Después de estos sucesos, Light asume el cargo de «nuevo L» en el grupo de investigación. Cinco años más tarde, aparecen Near y Mello, los verdaderos sucesores de L, que se dividen para ver quién podrá atrapar a Kira primero.

"L" Nunca Murió (TEORÍA)

Existe una teoría muy popular llamada "L Nunca Murió", la cual fue creada por el YouTuber español conocido como "Light Anime".

Su creador argumenta que "L" en realidad siempre supo que Light era Kira, y que por lo tanto, jamás confió en él, y ni mucho menos le consideraba su amigo. Dado que "L" era incapaz de demostrar que Light era Kira, pues las reglas falsas que Light le obligó escribir a Ryuk en su Death Note demostraban su inocencia, "L" dejó de intentar probar ante todo el equipo de investigación que Light era Kira. De modo que se centró en idear un plan para poder escapar con vida del caso Kira antes de que Light encontrase la forma de matarle. Para conseguirlo, "L" fingió su propia muerte tomándose una sustancia secreta que le entregó Watari para parar su corazón. Pudiendo así engañar a todos al hacerles creer que murió de un paro cardíaco al ser escrito por Rem en su Death Note. Consiguiendo así escapar del caso Kira con vida.

Hay un gran debate sobre si esta Teoría es cierta o no, pues el autor de dicha teoría expone una serie de pruebas que podrían demostrar que, en efecto, "L" no murió. La gran mayoría apoya la teoría, pues creen que "L", el cual era un genio, jamás se dejaría asesinar tan fácilmente sin luchar por su vida.

Películas 
El destino de L es bastante diferente del anime al manga. 
Las dos primeras películas (Death Note y Death Note: The Last Name) se basan sobre los hechos del manga, aunque la historia ha sufrido muchos cambios. Aquí, L vence a Light Yagami. Escribe su propio nombre en un Cuaderno de Muerte para que Light no pueda matarle mediante otro cuaderno. En efecto, solo la primera de las muertes especificadas para una persona concreta tiene validez en una libreta.

Sin embargo, al escribir su nombre, L se ve destinado a morir en poco tiempo. La tercera película, L: Change the World, relata sus últimos días: en algún lugar de Tailandia, un virus artificial mata la gente de una pequeña villa. El virus rápidamente se convierte en una arma química que todos quieren obtener en el mercado negro, pero el virus muta y el antídoto deja de funcionar. La villa es destruida, pero un pequeño niño que sobrevivió al virus, escapa y logra huir a Tokio de una banda de eco-terroristas que quieren salvar al mundo usando el virus para acabar con la humanidad. En Tokio, L promete usar los días que le quedan de vida para proteger a este niño y a la hija del científico que creó el primer anitidoto antes de la mutación del virus. El niño inmune termina siendo Near (Nate River), que queda como sucesor de L y es llevado a la Wammy's House.

Véase también 
Personajes de Death Note

Referencias

Enlaces externos 

Huérfanos ficticios
Detectives ficticios
Personajes de Death Note
Detectives privados ficticios
Ingleses ficticios